

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Richu“ beginnt.

Richu 



 Richū († 405), 17. Kaiser von Japan

Richul 
 Richulf († 813), Erzbischof von Mainz